Kappelen (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Kappelen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern